O Campeonato Metropolitano de Basquete realizado pela Federação de Basquetebol do Distrito Federal (FBDF) é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Desde 2012, o Campeonato Metropolitano de Basquete Masculino Adulto foi substituído pela Brasília Basquete (Braba), liga organizada pelos clubes do Distrito Federal e Entorno, com a chancela da FBDF.

Links 
 Competições

Competições de basquetebol do Distrito Federal (Brasil)